Bijnor (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Bijnor (stad), hoofdstad van bovengenoemd district